Il gruppo della cobaltite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della cobaltite 
 Changchengite
 Cobaltite
 Hollingworthite
 Insizwaite
 Irarsite
 Jolliffeite
 Kalungaite
 Maslovite
 Mayingite
 Michenerite
 Milotaite
 Padmaite
 Platarsite
 Tolovkite
 Ullmannite
 Willyamite

Note 

Cobaltite